Il singolare del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Henri Leconte 6-3, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)
 Yannick Noah (secondo turno)
 Jimmy Arias (quarti di finale)
 Kevin Curren (terzo turno)
 Bill Scanlon (secondo turno)
 Fritz Buehning (terzo turno)
 Henri Leconte (semifinali)
 Ben Testerman (quarti di finale)

 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Vitas Gerulaitis (secondo turno)
 Brian Gottfried (terzo turno)
 Heinz Günthardt (terzo turno)
 Henrik Sundström (secondo turno)
 Mel Purcell (secondo turno)
 Scott Davis (secondo turno)
 Henri Leconte (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1984